Абака́ — (текстильний банан) багатолітня рослина роду Банан.
 Абака́ — теж саме, що й манільське прядиво.
 Аба́ка (абак) — верхня плита капітелі колони класичних ордерів, підкладка під архітрав.

Ім'я 
 Абака — хан Золотої Орди, син Хулагу-хана, лідера монгольського завоювання Середньої Азії.

Див. також 
 Абак